Helegonatopus är ett släkte av steklar som beskrevs av Perkins 1906. Helegonatopus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Helegonatopus